Die EFL League Two 2022/23 ist die 19. Spielzeit der englischen EFL League One als vierthöchste englische Spielklasse nach der Premier League, der EFL Championship sowie der EFL League One. Gleichzeitig ist sie die 31. Saison der dritthöchsten Spielklasse der English Football League (EFL) nach Einführung der Premier League im Jahr 1992. Die drei bestplatzierten Vereine steigen direkt in die EFL Championship auf, die Vereine auf den Plätzen vier bis sieben spielen im Play-off-Modus um den vierten Aufstiegsplatz.

Teilnehmer 
Insgesamt nehmen 24 Teams am Spielbetrieb der vierten englischen Liga teil, darunter 18 aus der Vorsaison. Als Aufsteiger aus der National League 2021/22 kamen Stockport County und Grimsby Town dazu. Die vier Absteiger aus der EFL League One 2021/22 komplettierten das Teilnehmerfeld: der FC Gillingham, die Doncaster Rovers, der AFC Wimbledon und Crewe Alexandra. Nicht mehr vertreten sind die Forest Green Rovers, Exeter City, die Bristol Rovers und Port Vale als Aufsteiger in die EFL League One 2022/23 sowie Oldham Athletic und Scunthorpe United als Absteiger in die National League 2022/23.

Tabelle 

 || rowspan="3" | 

 || rowspan="4" | ()

 || rowspan="2" |

Weblinks 
 Offizielle Website der English Football League (EFL) (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2022/23
2022 23